Willem Bentinck (1704-1774), Nederlands edelman en politicus
 Willem Bentinck (1762-1835), Nederlands edelman en politicus
 Willem Bentinck (1795-1861), Nederlands kolonel en ridder Militaire Willems-Orde